Соревнования по сянци на XVI Азиатских играх в Гуанчжоу проводились впервые в истории данного мероприятия. В программу вошли мужские и женские командные и парные соревнования, проходившие с 20 по 26 ноября 2010 года.

Два комплекта медалей было разыграно в период с 13 по 19 ноября 2010 года. В соревнованиях участвовали спортсмены из КНР, Китайского Тайбэя, Гонконга, Вьетнама, Макао, Сингапура, Малайзии, Камбоджи, Филиппин и Японии.

Медали

Количество медалей по странам

Медалисты

Реезультаты

Мужские индивидуальные соревнования

Женские индивидуальные соревнования

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Летних Азиатских Игр 2010
 Информация и фото с соревнований по го, шахматам и сянци
 Азиатская Федерация Сянци

Соревнования на летних Азиатских играх 2010
Соревнования по сянци